I detentori del titolo sono Jarmila Gajdošová e Matthew Ebden, ma sono stati battuti in semifinale da Sania Mirza e Horia Tecău.

Kristina Mladenovic e Daniel Nestor hanno avuto la meglio in finale sulla coppia Mirza-Tecău per 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (secondo turno)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (primo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Maks Mirny (secondo turno)

  Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares (quarti di finale) 
  Sania Mirza /  Horia Tecău (finale) 
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (secondo turno) 
  Elena Vesnina /  Mahesh Bhupathi (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Samuel Groth (ritirati)
  Jarmila Gajdošová /  Matthew Ebden (semifinale)
  Arina Rodionova /  Nick Kyrgios (primo turo)
  Olivia Rogowska /  John-Patrick Smith (primo turno)

  Storm Sanders /  Chris Guccione (primo turno) 
  Ajla Tomljanović /  James Duckworth (primo turno)
  Donna Vekić /  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Australian Open 2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014